Kabinett Hoxha steht für folgende Regierungen der Sozialistischen Volksrepublik Albanien:

 Kabinett Hoxha I (Oktober 1944 bis Januar 1946)
 Kabinett Hoxha II (Januar bis März 1946)
 Kabinett Hoxha III (März 1946 bis Juni 1950)
 Kabinett Hoxha IV (Juli 1950 bis Juli 1953)
 Kabinett Hoxha V (Juli 1953 bis Juli 1954)